Соколовка () — упразднённый в 2005 году посёлок Новокальчировского сельсовета Аургазинского района Республики Башкортостан.

История 
На 1 января 1969 года входил в Толбазинский сельсовет.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:

4) в Аургазинском районе:

а) посёлок Соколовка Новокальчировского сельсовета

География 
Находился возле деревни Новый Кальчир, по реке Аургазы

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра и центра сельсовета (Толбазы): 7 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Белое Озеро): 37 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 18 человек; преимущественно русские (Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.47).

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.47.
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Аургазинского района